Okręty US Navy o nazwie USS „Stockham”

 Pierwszy USS „Stockham” (DD-683) był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1943 roku i skreślony z listy jednostek floty w 1974 roku.
 Drugi USNS „GYSGT Fred W. Stockham” (T-AK-3017) był okrętem zaopatrzeniowym. Nabyty przez US Navy w 1997 roku, wszedł do służby jako USNS „Soderman” (T-AKR-299). Przemianowany w 2001 roku.

Stockham